Гео́ргиевская — станица в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 68 км. Расстояние до районного центра: 35 км.

История 
Основана в 1860 году.

См. главу из книги Бочкарёвой З. В. и Котова С. Н. «История городов и сёл Ставрополья»

До 16 марта 2020 года станица была административным центром упразднённого Георгиевского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (86 %).

Инфраструктура 
На территории Георгиевской находятся культурно-досуговый центр, средняя общеобразовательная школа № 11, воспитательная колония. В 2018 году здесь была открыта первая в Ставропольском крае модульная ветеринарная лечебница.

Уличная сеть станицы насчитывает 6 улиц (Заречная, Молодёжная, Новая, Пограничная, Садовая, Советская) и 8 переулков (Братский, Весёлый, Горный, Октябрьский, Ореховый, Речной, Солдатский, Степной). Вдоль внутрипоселковой автомобильной дороги (от жилого дома № 105 по улице Советской до жилого дома № 41 по улице Садовой) расположено общественное открытое кладбище площадью 12 тыс. м².

В октябре 2012 года станица была полностью газифицировна.

Памятники 
 Бюст героя гражданской войны И. А. Кочубея. 1971 год
 Братская могила, в которой похоронены комиссар Г. А. Попов и его жена А. В. Попова и 17 воинов, погибших за власть советов в годы гражданской войны

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района